Fort Nelson bezeichnet
 Fort Nelson (British Columbia)
 Fort Nelson (Manitoba)
 Fort Nelson (Hampshire)
 Fort Nelson (Kentucky)